Die German Open 1997 waren ein Snooker-Turnier, das vom 8. bis 14. Dezember im Atlantis-Rhein-Hotel in Bingen am Rhein ausgetragen wurde. Zum dritten Mal in Folge war es als Weltranglistenturnier Bestandteil der Snooker-Saison 1997/98. Der Weltranglistenzweite John Higgins gewann das Finale gegen John Parrott. Es war sein zweiter Sieg bei German Open nach 1995.

Im folgenden Jahr wurde das Turnier in German Masters umbenannt und verlor seinen Status als Weltranglistenturnier.

Preisgeld 
Gegenüber den ersten beiden Turnieren stieg das Preisgeld erheblich an. Insgesamt wurden 48.000 £ mehr für die Teilnehmer von Hauptrunde und Qualifikation ausgeschüttet. Die Siegprämie erhöhte sich um 10.000 £.

Hauptrunde 
Das Hauptturnier begann mit dem Achtelfinale.

Finale 
Zweimal war John Higgins in dieser Saison bereits im Finale gestanden, im dritten Anlauf holte er seinen ersten Sieg. Bis zur Sessionpause führte er etwas glücklich mit 5:3 gegen Parrott, am Abend vergab der Engländer dann seine Chancen wieder heranzukommen. Lediglich der vorletzte Frame ging noch an ihn, bevor Higgins mit dem höchsten Break des Tages den 9:4-Endstand perfekt machte.

Century Breaks

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung im Landkreis Mainz-Bingen
Sport (Bingen am Rhein)
Veranstaltung in Bingen am Rhein